Fidalgo steht für:
 Fidalgo, portugiesischer Landadeliger, siehe Hidalgo (Adel)
 Fidalgo Island, Insel im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten

Hidalgo ist der Familienname folgender Personen:
 José Fidalgo (* 1979), portugiesischer Filmschauspieler und Model
 Miguel Ángel Fidalgo (* 1988), spanischer Triathlet
 Salvador Fidalgo (1756–1803), spanischer Seefahrer